Niederalpen steht für:

 veraltet für Voralpen, die Vorberge der Alpen, siehe Voralpenland
 Niederalm, Niederleger, die Frühsommer- und Spätsommerweidegebiete, siehe Alm (Bergweide)
 Basses Alpes, das heutige französische Département Alpes-de-Haute-Provence